Anderson Cave steht für:

 Anderson Cave Branch, einen Fluss im Bundesstaat Tennessee, Vereinigte Staaten
 Anderson Cave Spring, eine Quelle im Bundesstaat Georgia, Vereinigte Staaten